Bruceville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bruceville (Alabama)
 Bruceville (Florida)
 Bruceville (Indiana)
 Bruceville (Kalifornien)
 Bruceville (Maryland)
 Bruceville (New York)
 Bruceville (Tennessee)
 Bruceville (Texas)
 Bruceville (Virginia)